No Brasil
 Capela de Santana — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
Capela de Santana (Santa Rita) — capela no distrito de Gargaú, município de Santa Rita, Paraíba

Em Portugal
Capela de Santana (Leça da Palmeira)

Desambiguação